Дито Иванович Шанидзе (8 февраля 1937, д. Дерчи, Грузинская ССР, СССР — 18 ноября 2010, Тбилиси, Грузия) — советский тяжелоатлет, шестикратный чемпион СССР (1969—1974), двукратный чемпион Европы (1972, 1973), чемпион мира (1973), двукратный призёр Олимпийских игр (1968, 1972). Заслуженный мастер спорта СССР (1972).

Спортивная карьера 
Начал заниматься тяжёлой атлетикой в возрасте 25 лет у Бондо Кучухидзе. В дальнейшем продолжил тренироваться под руководством Мамии Жгенти. Являлся лучшим советским тяжелоатлетом в полулёгком весе (до 60 килограмм) в конце 1960-х и первой половине 1970-х годов.

В 1968 году был вызван в сборную СССР и в том же году завоевал серебряные медали на Летних Олимпийских играх 1968, а также на чемпионате мира и Европы. На Летних Олимпийских играх 1972 Шанидзе вновь выиграл серебряную медаль и взял серебро на чемпионате мира.

Кроме того, в 1973 году он победил на чемпионате мира, а в 1972 и 1973 году становился чемпионом Европы.

Среди других его наград на крупнейших международных турнирах были бронза в 1969 году на чемпионате мира, серебро на чемпионате Европы в 1969, 1971 и 1974 годах.

В 1968 году серебряный призёр, а в период с 1969 по 1974 года становился чемпионом СССР по тяжёлой атлетике. В 1971 году стал победителем Спартакиады, а также выиграл кубок СССР в рывке с весом 135 кг.

Мировые рекорды

Примечания

Источники 
 Дито Шанидзе на сайте Sports-reference.com
 Дито Шанидзе 
 Дито Шанидзе на сайте Chidlovski.net 

Тяжелоатлеты СССР
Чемпионы СССР по тяжёлой атлетике
Чемпионы Европы по тяжёлой атлетике
Чемпионы мира по тяжёлой атлетике
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 1968 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1968 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 1972 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1972 года
Обладатели Кубка СССР по тяжёлой атлетике